Кристофер Майкл Данн (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Юта Джаз». Играет на позиции разыгрывающего защитника. На студенческом уровне выступал за баскетбольную команду колледжа Провиденса. Был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Миннесота Тимбервулвз».

Ранние годы

Детство 
Данн родился 18 марта 1994 года в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Когда ему был один год, мать Криса Пиа увезла его вместе со старшим братом в Алегзандрию. Семья жила бедно: мать занималась мелким воровством и другой незаконной деятельностью, из-за чего часто попадала в полицию. Джон, брат Криса, зарабатывал деньги на азартных играх, а сам Крис с девятилетнего возраста играл в баскетбол один-на-один с более старшими подростками, ставя на свою победу 20 долларов, которых зачастую у него и не было. Крис не обладал превосходным броском, но был очень быстр и за счёт этого побеждал соперников на площадке. Когда Данн был четвероклассником, его мать заключили под стражу, и братья несколько месяцев жили одни. Их отец Джон Селдон, узнав об этом, смог определить их место жительства, приехал туда и забрал Джона и Криса в Нью-Лондон. Братья стали жить вместе с семьей Селдона: его женой, сыном и двумя дочерьми. Крису потребовалось время, чтобы поладить с отцом. Установлению хороших отношений между ними способствовал интерес мальчика к баскетболу. Джон в прошлом играл в американский футбол за команду колледжа Додж-Сити и помогал сыну в тренировках в тренажёрном зале. Он также поддерживал Криса во время матчей.

Выступления в школе 
В 2008 году Данн начал обучение в New London High Scgool и уже в первый год довольно неплохо проявил себя, став основным разыгрывающим команды своего учебного заведения («Нью-Лондон Уэйлерс»). Второй сезон проходил успешно как для коллектива в целом, так и для баскетболиста в частности: команда вышла в финал чемпионата штата и была близки к титулу, но на последних минутах матча упустила победу, а Крис своими выступлениями заслужил звание одного из самых перспективных игроков в Коннектикуте. Неудачный результат послужил мотивацией для разыгрывающего, и в третьем сезоне он набирал 26,5 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 перехватов в среднем за встречу, получил награду MVP штата, а «Нью-Лондон Уэйлерс», не потерпевшие в сезоне ни одного поражения, на этот раз взяли трофей, обыграв в финале «Нортвест Католик».

Профессиональная карьера

Миннесота Тимбервулвз (2016—2017) 
23 июня 2016 года Данн был выбран на драфте НБА 2016 года под общим 5-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». 7 июля 2016 года Крис Данн подписал контракт с «Тимбервулвз».

Чикаго Буллз (2017—2020) 
22 июня 2017 года «Миннесота» обменял Данна с Заком Лавином и правами на Лаури Маркканена в «Чикаго Буллз на Джимми Батлера и правами на Джастина Паттона.

Атланта Хокс (2020—2021) 
В 2020 году впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом, и перешёл в «Атланта Хокс», подписав 2-летний контракт на 10 млн долларов.

Агуа Кальенте Клипперс (2022) 
11 января 2022 года Данн был приобретен командой «Агуа Кальенте Клипперс».

Портленд Трэйл Блэйзерс (2022) 
14 марта 2022 года Данн подписал 10-дневный контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс». В тот же день он дебютировал за команду, набрав два очка, пять подборов, три передачи и два перехвата в матче против клуба «Атланта Хокс». 24 марта Данн подписал второй 10-дневный контракт. 3 апреля он подписал контракт на оставшийся сезон.

Кэпитал Сити Гоу-Гоу (2022—2023) 
4 ноября 2022 года Данн был включен в стартовый состав команды Джи-Лиги НБА «Кэпитал Сити Гоу-Гоу».

Юта Джаз (2023—настоящее время) 
22 февраля 2023 года Данн подписал 10-дневный контракт с «Ютой Джаз». 4 марта он подписал второй 10-дневный контракт с «Джаз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография на сайте колледжа Провиденса

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Выпускники Средней школы Нью-Лондона (Коннектикут)
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»